Orasjac (makedonska: Орашац) är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Skopje. Orasjac ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Orasjac är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Orasjac. Närmaste större samhälle är Kumanovo,  km nordväst om Orasjac. 

Trakten runt Orasjac består till största delen av jordbruksmark. Runt Orasjac är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kumanovo (kommun)